

Sigle 
 Terminal Aerodrome Forecast – previsioni del tempo di aeroporto espresse con lo stesso codice del METAR
 Treno Alta Frequentazione – treno per servizi regionali e traffico pendolare
Termogenesi da attività fisica – processo del metabolismo
Trattamento acque di falda – processo industriale
Türkiye Atletizm Federasyonu – federazione turca di atletica leggera

Codici 
 TAF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Tafaroui di Orano (Algeria)
 taf – codice ISO 639-3 della lingua tapirapé